Мала Рујишка може бити:

 Мала Крупска Рујишка, насеље у општини Нови Град, Босна и Херцеговина
 Мала Новска Рујишка, насеље у општини Нови Град, Босна и Херцеговина

Види још 

 Велика Рујишка, насеље у општини Нови Град, Босна и Херцеговина